Dit is een lijst van planetoïden 27701-27800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27701) - || 1983 QR || 30 augustus 1983 || J. Gibson
|-
| (27702) - || 1984 SE1|| 27 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (27703) - || 1984 SA2|| 29 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (27704) - || 1984 WB4|| 27 november 1984 || CERGA
|-
| (27705) - || 1985 DU1|| 16 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (27706) Strogen || 1985 TM3|| 11 oktober 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (27707) - || 1986 QY3|| 31 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (27708) - || 1987 WP || 20 november 1987 || J. Alu, E. F. Helin
|-
| (27709) - || 1988 CU3|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (27710) Henseling || 1988 RY1|| 7 september 1988 || F. Börngen
|-
| (27711) Kirschvink || 1988 VT4|| 4 november 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (27712) Coudray || 1988 VR7|| 3 november 1988 || F. Börngen
|-
| (27713) - || 1989 AA || 2 januari 1989 || E. F. Helin
|-
| (27714) - || 1989 BR || 29 januari 1989 || M. Iwamoto, T. Furuta
|-
| (27715) - || 1989 CR1|| 5 februari 1989 || Y. Oshima
|-
| (27716) - || 1989 CX1|| 13 februari 1989 || T. Seki
|-
| (27717) - || 1989 CF3|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (27718) - || 1989 GH3|| 2 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (27719) Fast || 1989 SR3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (27720) - || 1989 UP3|| 26 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (27721) - || 1989 WJ || 20 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (27722) - || 1990 OB2|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (27723) - || 1990 QA || 19 augustus 1990 || R. H. McNaught
|-
| (27724) - || 1990 QA1|| 21 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (27725) - || 1990 QF4|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (27726) - || 1990 QM5|| 29 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (27727) - || 1990 QM7|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (27728) - || 1990 QD8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (27729) - || 1990 QK9|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (27730) - || 1990 QU9|| 26 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (27731) - || 1990 RK3|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (27732) - || 1990 RH7|| 13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (27733) - || 1990 RM7|| 13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (27734) - || 1990 RA8|| 14 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (27735) - || 1990 SZ5|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (27736) - || 1990 SA6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (27737) - || 1990 SA8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (27738) - || 1990 TT4|| 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (27739) - || 1990 UV || 17 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (27740) - || 1990 UC1|| 20 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (27741) - || 1990 UJ4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (27742) - || 1990 UP4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (27743) - || 1990 VM || 8 november 1990 || R. H. McNaught
|-
| (27744) - || 1990 VO6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (27745) - || 1990 WS || 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (27746) - || 1990 WE3|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (27747) - || 1990 YW || 18 december 1990 || E. F. Helin
|-
| (27748) Vivianhoette || 1991 AL || 9 januari 1991 || S. Izumikawa, O. Muramatsu
|-
| (27749) - || 1991 BJ2|| 23 januari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27750) - || 1991 CW2|| 14 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (27751) - || 1991 FQ2|| 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (27752) - || 1991 GL8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (27753) - || 1991 PF5|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (27754) - || 1991 PP9|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (27755) - || 1991 PD11|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (27756) - || 1991 PS14|| 6 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (27757) - || 1991 PO18|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (27758) Michelson || 1991 RJ4|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (27759) - || 1991 RE6|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (27760) - || 1991 RB7|| 2 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (27761) - || 1991 RL13|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (27762) - || 1991 RD16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (27763) - || 1991 RN22|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (27764) von Flüe || 1991 RV40|| 10 september 1991 || F. Börngen
|-
| (27765) Brockhaus || 1991 RJ41|| 10 september 1991 || F. Börngen
|-
| (27766) - || 1991 TO || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (27767) - || 1991 TP || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (27768) - || 1991 UV1|| 29 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27769) - || 1991 UA3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27770) - || 1991 VF1|| 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27771) - || 1991 VY2|| 5 november 1991 || A. Sugie
|-
| (27772) - || 1991 VD6|| 2 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (27773) - || 1991 VN8|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (27774) - || 1991 YB1|| 29 december 1991 || E. W. Elst
|-
| (27775) - || 1992 CA3|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (27776) Cortland || 1992 DH1|| 25 februari 1992 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (27777) - || 1992 DN3|| 25 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (27778) - || 1992 DF6|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (27779) - || 1992 DY8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (27780) - || 1992 ER18|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (27781) - || 1992 EE19|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (27782) - || 1992 EH24|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (27783) - || 1992 GV3|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (27784) - || 1992 OE || 27 juli 1992 || R. H. McNaught
|-
| (27785) - || 1992 OE3|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (27786) - || 1992 PN1|| 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (27787) - || 1992 UO6|| 28 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27788) - || 1993 AS || 13 januari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27789) - || 1993 BB7|| 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (27790) - || 1993 CG1|| 13 februari 1993 || T. Seki
|-
| (27791) Masaru || 1993 DD1|| 24 februari 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (27792) - || 1993 DR2|| 20 februari 1993 || E. W. Elst
|-
| (27793) - || 1993 FL1|| 25 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27794) - || 1993 FY5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (27795) - || 1993 FO12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (27796) - || 1993 FK13|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (27797) - || 1993 FQ17|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (27798) - || 1993 FJ19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (27799) - || 1993 FQ23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (27800) - || 1993 FA28|| 21 maart 1993 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten